Whitby (Canada)
 Whitby (Engeland)
 Whitby Abbey